S:t Paulskyrkan, Paulskyrkan  och övriga språkvarianter kan avse olika kyrkor helgade åt aposteln Paulus:

Danmark 
 Sankt Pauls Kirke

Estland 
 Pauluskyrkan, Tartu

Frankrike 
Église Saint-Paul de Strasbourg

Indien 
St. Paul's Church, Landour, ett anglikansk kyrka i Landour Cantonment, Uttarakhand
St. Paul's Church, Diu, en portugisisk kolonial kyrka på Diu Island

Kanada 
 St. Paul's, Bloor Street, Toronto, Ontario
 St. Paul's Church (Halifax), Kanadas äldsta protestantiska kyrka
 St. Paul's Eastern United Church, Ottawa, Ontario
 St. Paul's Presbyterian Church (Leaskdale), Ontario
 St. Paul's Anglican Church (Dawson City, Yukon), en National Historic Site of Canada

Macao 
 St. Paul kyrkoruin i Macao, ruinerna av det som var 1600-talskatedralen St. Paul, som också kallades St Paul's Church i Macao

Malaysia 
 St. Paul's Church, Malacca

Norge 
Paulus kirke, Oslo
St. Paul kirke, Bergen

Nya Zeeland 
Old St. Paul's, Wellington
St. Paul's Church, Auckland

Pakistan 
St. Paul's Church, Manora, Karachi

Portugal 
Igreja de São Paulo, Braga

Schweiz 
 Pauluskirche, Basel
 Paulskirche, Bern

Storbritannien

England
Old St Peter and St Paul's Church, Albury, Surrey
St Paul's Church, Bedford, Bedfordshire
St Peter and St Paul's Church, Bolton-by-Bowland, Lancashire
St Paul's Church, Boughton, Chester
St Paul's Church, Brighton
St Paul's Church, Bristol
St Paul's Church, Brookhouse, Lancashire
St Paul's, Burton upon Trent, Staffordshire
St Paul's Church, Bury, Greater Manchester
St Paul's Church, Constable Lee, Lancashire
St Paul's Church, Farington, Lancashire
St Paul's Church, Gulworthy, Devon
St Paul's Church, Helsby, Cheshire
Old St Paul's Church, Hoddlesden, Lancashire
St Paul's Church, Hooton, Cheshire
St Paul's, Covent Garden, London,  also known as the 'Actors' Church'
St Paul's, Harringay, London
St Paul's Church, Herne Hill, Herne Hill, London
St Paul's Church, Sandgate, Sandgate, Kent
St Paul's Church, Knightsbridge, London
St Paul's Church, Shadwell, London
St Paul's Church, Macclesfield, Cheshire
St Paul's Church, Marston, Cheshire (demolished)
St James' and St Paul's Church, Marton, Cheshire
St. Paul's Church, Newport, Isle of Wight
St Paul's Church, Over Tabley, Cheshire
St Paul's Church, Preston, Lancashire
St Peter and St Paul's Church, Preston Deanery, Northamptonshire
St Paul's Church, Scotforth, Lancaster, Lancashire
St Paul’s Church, Stamford, Lincolnshire
St. Paul's Church, Gatten, Shanklin, Isle of Wight
St Paul's Church and Centre, Norton Lees, Sheffield, Yorkshire
St Paul's Church, Wordsworth Avenue, Sheffield, Yorkshire
St Paul's Church, Skelmersdale, Lancashire
St Paul's Church, Tintagel, Cornwall
St Paul's Church, Witherslack, Cumbria

Wales
St Paul's Church, Colwyn Bay, North Wales

Sverige 
Sankt Pauli kyrka, Eskilstuna
Sankt Pauli kyrka, Göteborg
Sankt Pauli kyrka, Malmö
S:t Pauls kyrka, Kalmar
S:t Paulskyrkan, Stockholm

Syrien 
S:t Paulskapellet, Damaskus

Turkiet 
S:t Paulskyrkan, Tarsus

Tyskland 
Paulskirche, plats för Frankfurts konstitution 1849
Paulinerkirche, Leipzig, en förstörd kyrka i Leipzig

USA

Colorado
 St. Paul's Church (Marble, Colorado)

District of Columbia
 Church of St. Paul's, K Street (Washington, D.C.)
 Saint Paul African Union Methodist Church

Illinois
 St. Paul Catholic Church (Highland, Illinois)

Iowa
 St. Paul United Methodist Church (Cedar Rapids, Iowa)
 St. Paul Lutheran Church (Davenport, Iowa)
 St. Paul's Episcopal Church (Durant, Iowa)
 Cathedral Church of Saint Paul (Des Moines)
 St. Paul's Episcopal Church (Harlan, Iowa)

Maryland
 St. Paul's Parish Church (Brandywine, Maryland)
 St. Paul's Chapel (Crownsville, Maryland)
 St. Paul's Church (Fairlee, Maryland)

Massachusetts
St. Paul Church (Cambridge, Massachusetts)
Cathedral Church of St. Paul, Boston

Missouri
 St. Paul's Church (New Melle, Missouri)

New York
 St. Paul's Church (Brownville, New York)
 St. Paul's Church (Chittenango, New York)
 Saint Paul's Church National Historic Site, Mount Vernon
 St. Paul's Church (Owego, New York)
 St. Paul's Church and Cemetery (Paris Hill, New York)

North Carolina
 St. Paul's Church and Cemetery (Newton, North Carolina)

Ohio
St. Paul Church (Over the Rhine), Cincinnati
St. Paul Church Historic District, Cincinnati
St. Paul Church South Bass Island, Put-in-Bay

Pennsylvania
 St. Paul's Episcopal Church (Exton, Pennsylvania), också känt som St. Paul's Church (och listad som så på National Register of Historic Places)

Rhode Island
 St. Paul's Church (North Kingstown, Rhode Island)
 Saint Paul Church (Cranston, Rhode Island)
 Saint Paul's Church (Pawtucket, Rhode Island)

Virginia
 St. Paul's Episcopal Church (King George, Virginia), också känd som St. Paul's Church (och listad som så på National Register of Historic Places)
 St. Paul's Church (Lynchburg, Virginia)
 Saint Paul's Episcopal Church (Norfolk, Virginia), också känd som Saint Paul's Church (och listad som så på National Register of Historic Places)
Saint Paul's Church (Petersburg, Virginia), NRHP-listad
 St. Paul's Episcopal Church (Richmond, Virginia), också känd som St. Paul's Church (och listad som så på National Register of Historic Places)

Se även 
St. Paul A.M.E. Church
St. Paul's Catholic Church
St. Paul's Chapel
St. Paul's Church and Cemetery
St. Paul's Episcopal Church
St. Paul's Lutheran Church
St. Paul's Reformed Church
St. Paul's Cathedral
St. Peter and St. Paul's Church